Bowden désigne :

Patronyme 

 Bobby Bowden (1929-2021), joueur et entraîneur américain de football américain ;
 Caspar Bowden (mort en 2015), militant britannique pour la vie privée ;
 Charles Clyde Bowden (1945-2014), journaliste et écrivain américain ;
 Frank Bowden (1848-1921), fabricant britannique de cycles ;
 Katrina Bowden (née en 1988), actrice américaine ;
 Lori Bowden [née en 1967) triathlète canadienne ; 
 Mark Bowden (né en 1951), journaliste et écrivain américain ;
 Michael Bowden (né en 1986), joueur américain de baseball ;
 Monty Bowden (1865-1892), joueur de cricket anglais ;
 Norris Bowden (1926-1991), patineur artistique canadien.

Pseudonyme 
 Bowden (1884-1973) est le nom d'artiste de Georges Bazot, clown français.

Lieux 

 Bowden, une banlieue d'Adélaïde, en Australie ;
 Bowden, un bourg canadien situé dans la province de l'Alberta.